Acanthaluteres är ett släkte av fiskar. Acanthaluteres ingår i familjen filfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Referenser

Noter

Externa länkar 

Filfiskar
Acanthaluteres